O MAF Futebol Clube é um clube de futebol brasileiro da cidade de Piracicaba, interior do estado de São Paulo. Disputou por diversas edições as divisões inferiores do Campeonato Paulista de Futebol.

O clube foi fundado em 19 de abril de 1950, por um grupo de amigos que pretendia formar uma equipe esportiva. Um empresário de São Paulo chamado Manoel Ambrósio Filho, dono da indústria de máquinas de costura Leonan, decidiu então doar um jogo de uniformes para a equipe que estava sendo formada. Os jogadores, em forma de gratidão resolvem nomear a equipe com as iniciais do empresário, surgindo então o MAF Futebol Clube.

Após várias conquistas de campeonatos municipais, a equipe decide participar do campeonato paulista de futebol, disputando a segunda divisão no ano 1976 e a terceira divisão em 1977.

Jogadores

Revelados
Ademir Chiarotti (São Paulo, Portuguesa)
Teodoro (Juventus)
Jura (Guarani)
João Miguel (XV)
Tutu (São Bento)
Zorinho (XV de Piracicaba)

Além destes, passaram pela equipe os ídolos Branco e Jorge, e também os jogadores Oncinha, Ubiratan, Sérgio Trobeta, Zé Trombada, Joca e Pedrinho.

Títulos

Municipais 
  Campeonato Piracicabano: 6
(1961, 1963/1964/1965, 1967 e 1970 1993

 

MAF
MAF
Fundações em São Paulo em 1950